Bosznia-Hercegovina
 Ljubina (Foča), falu Foča községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Ljubina (Ilijaš), falu Ilijaš községben, Szarajevó kantonban
 Ljubina-Poturovići, falu Vogošća községben, Szarajevó kantonban
 Ljubina folyó Közép-Boszniában, a Boszna jobb oldali mellékvize

 Horvátország
Ljubina, falu Dvor községben, Sziszek-Monoszló megyében
Ljubina, patak Dél-Banovinában, a Žirovac jobb oldali mellékvize

 Szerbia
Ljubina folyó Dél-Szerbiában, a Jablanica jobb oldali mellékvize